Анквич — польське прізвище.

Носії 
 Анджей Анквич
 Станіслав Анквич
 Юзеф Анквич
 Христина Анквич